Big Deal è il terzo album in studio del rapper italiano Montenero, distribuito dalla Blocco Recordz e pubblicato nel 2010. È un mixtape mixato da Zanna Mr. Airforce e con l'host di Gué Pequeno

Tracce
 Intro (prod. Zanna Mr. Airforce)
 Io non ti conosco - (prod. Zanna Mr. Airforce)
 Trasmetto verità
 È questo il tempo - (con Emis Killa & Don Joe)
 E questi...
 Non vedo l'arrivo - (con Duellz & G. Soave)
 Sono fuori
 Ruba - (con Corrado)
 Mi faccio largo
 Get Away - (con Gente De Borgata)
 Rimo crudo - (prod. Zanna Mr. Airforce)
 Cash Struggle - (con Gabba & Dafa)
 Puoi chiamarmi capo
 Studio Freestyle - (con Prize)

Note